Fremont este un nume propriu care se poate referi la,

Locuri

Statele Unite ale Americii 

 Fremont, statul ; cel mai mare oraș cu acest nume;
 Fremont (Amtrak station)
 Fremont (BART station)
 Fremont Central Park
 Fremont, comitatul Yolo, ;
 Fremont Landing, statul California;
 Comitatul Fremont, statul ;
 Comitatul Fremont, statul ;
 Districtul Fremont, comitatul Lake, statul ;
 Fremont Center, statul Illinois;
 Fremont, statul ;
 Fremont, statul ;
 Comitatul Fremont, statul ;
 Fremont, statul ;
 Districtul Fremont, comitatul Isabella, statul ;
 Districtul Fremont, comitatul Saginaw, statul ;
 Districtul Fremont, comitatul Sanilac, statul ;
 Districtul Fremont, comitatul Tuscola, statul ;
 Fremont, statul ;
 Fremont Hills, statul Missouri;
 Fremont, statul ;
 Fremont, statul ;
 Fremont, comitatul Steuben, statul ;
 Fremont, comitatul Sullivan, statul ;
 Fremont, statul ;
 Fremont, statul ;
 Fremont, statul ;
 Fremont, Seattle, statul ;
 Fremont, statul ;
 Fremont, comitatul Clark, statul ;
 Fremont, comitatul Waupaca, statul ;
 Comitatul Fremont, statul ;

Persoane - nume de familie - 

 John C. Frémont (1813 – 1890), explorator american;
 Ludovico Fremont (n. 1982), actor italian.

Alte utilizări 

 Podul Fremont, din Portland, statul ;
 Podul Fremont, din Seattle, statul ;
 Fremont Troll, din Seattle, Washington
 Fremont River (Utah), un afluent al Colorado River
 Mount Fremont, statul ,  altitudine maximă;
 Fremont High School (dezambiguizare)
 Fremont Hotel and Casino, un hotel/cazino situată pe Fremont Street în downtown Las Vegas, statul ;
 Fremont Pass (dezambiguizare), mai multe pasuri montane din United States;
 Fremont culture, cultură arheologică amerindiană;
 Fremont Unified School District, din Fremont, statul

Vezi și 

 Frémont (dezambiguizare)
 Comitatul Fremont (dezambiguizare)
 Districtul Fremont (dezambiguizare)

Nume proprii